La gata (1970), telenovela mexicana
La gata (2014), telenovela mexicana

Desambiguações de televisão